Alain Berger, né le  à Berthoud, est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Alain Berger a débuté en Ligue Nationale A avec le CP Berne en 2007. Jusqu'en 2009, il a partagé son temps entre le club bernois et les Neuchâtel Young Sprinters, en Ligue Nationale B.

En 2009, il signe un premier contrat avec un club en Amérique du Nord. Il se joint alors aux Generals d'Oshawa de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Le , il signe un contrat de trois ans en faveur de l'organisation des Canadiens de Montréal.

Trophées et honneurs personnels 

 Joueur de la semaine du 6 au  en LHO.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||CP Berne U20 ||Juniors Élites A ||36 ||11 ||16 ||27 ||68 || || || || ||
|-
|2007-2008 ||CP Berne ||LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Neuchâtel YS ||LNB ||20 ||2 ||3 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Suisse -20 ans ||LNB ||9 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||CP Berne U20 ||Juniors Élites A ||28 ||22 ||13 ||35 ||54 ||13 ||10 ||10 ||20 ||16
|-
|2008-2009 ||CP Berne ||LNA ||19 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Neuchâtel YS ||LNB ||26 ||9 ||10 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Suisse -20 ans ||LNB ||6 ||3 ||0 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||CP Berne U20 ||Juniors Élites A ||2 ||2 ||3 ||5 ||6 ||11 ||8 ||6 ||14 ||30
|-
|2009-2010 ||Generals d'Oshawa ||LHO || 44|| 19|| 14|| 33|| 56|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2010-2011 ||Generals d'Oshawa ||LHO || 65|| 29|| 23|| 52|| 86|| 10|| 5|| 3|| 8||14
|-
|2011-2012 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 47|| 1|| 6|| 7|| 17||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 9|| 0|| 0|| 0|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||CP Berne ||LNA ||20 ||2 ||2 ||4 ||8 ||20 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2013-2014 ||CP Berne ||LNA ||36 || 1 || 3 || 4 || 28 || 6 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
|2014-2015 ||CP Berne ||LNA ||50 ||8 ||11 ||19 ||26 ||11 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2015-2016 ||CP Berne ||LNA ||49 ||3 ||4 ||7 ||34 || 14|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2016-2017 ||CP Berne ||LNA || 46 || 3 || 7 || 10 || 49 || 16 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2017-2018 ||CP Berne ||LNA || 39 ||2 || 7 || 9 || 8|| 11 || 0 ||0 || 0 || 14 
|-
|2018-2019 || CP Berne || LNA || 50|| 2|| 3|| 5|| 28||17|| 0|| 2|| 2|| 10 
|-
|2019-2020 || CP Berne || LNA || 50|| 2|| 1|| 3|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| CP Berne || LNA || 42 || 1 || 1 || 2 || 32 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en décembre 1990
Naissance à Berthoud
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Attaquant de hockey sur glace